Рэйчел Тру (, род. 15 ноября 1966) — американская актриса. Она родилась в Нью-Йорке, где окончила Нью-Йоркский университет, прежде чем начать актёрскую карьеру.

Тру дебютировала на телевидении в «Шоу Косби», после чего продолжала играть эпизодические роли в «Беверли-Хиллз, 90210», «Принц из Беверли-Хиллз» и «Дела семейные». Известность она получила после исполнения одной из главных ролей в фильме 1996 года «Колдовство». В следующем году она сыграла главную женскую роль в фильме «Нигде», а затем переместилась на телевидение, где имела второстепенные роли в «Шоу Дрю Кэрри» (1997-98) и «Опять и снова» (1999—2000). Наибольшей известности она добилась благодаря главной роли в ситкоме UPN «Половинка и половинка», где она снималась с 2002 по 2006 год.

Частичная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Выпускники Нью-Йоркского университета